Гран-прі Великої Британії 2016 (офіційно 2016 Formula 1 British Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 10 липня 2016 року на Автодромі Сільверстоун в Сільверстоуні, графство Нортгемптоншир, Велика Британія.

Класифікація

Примітки
  — Себастьян Феттель отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.
  — Маркус Ерікссон не брав участі в кваліфікації, після аварії в 3 частині вільної практики (FP3). Він взяв участь в перегонах з дозволу стюардів. Він стартував з Піт Лейну, після того як отримав нове шасі

Перегони

Примітки
  — Ніко Росберг фінішував другим, але отримав 10 штрафних секунд за отримання допомоги по командному радіо. Це його перемістило на третю позицію.
  — Себастьян Феттель отримав 5 секунд штрафу за те, що змусив Феліпе Массу виїхати за межі траси.
  — Кевін Магнуссен був класифікований, так як пройшов 90% дистанції гонки.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Великої Британії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Липень 2016
2016 в англійському спорті